Balie als begrip kan betrekking hebben op:

 Balie: hek, balustrade;
 Balie (molen); stelling of balie van een stellingmolen;
 Balie (loket); plaats voor informatie-uitwisseling of betaling;
 Balie (advocatuur); beroepsvereniging van advocaten;

Balie komt terug in de naam van een instelling:

 De Balie; politiek, cultureel en mediacentrum in Amsterdam